Clapham [klephem] může znamenat:

 Clapham – čtvrť v jihozápadní části Londýna
 Clapham Common (stanice metra v Londýně)
 Clapham Junction (nádraží) – železniční stanice v Londýně
 Clapham North (stanice metra v Londýně)
 Clapham Rovers FC – anglický fotbalový klub

jiný význam
 Clapham Junction (Malta) – prehistorická pamětihodnost na Maltě
 Clapham Junction (film) – britský film z roku 2007

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno